

Nom de famille 

 la Famille Butler est une famille irlandaise ;
 Adam Butler (1931-2008), homme politique britannique ;
 Agnata Butler (1867-1931), érudite britannique ;
 Alan Butler (1951-), écrivain britannique ;
 Alban Butler (1710-1773), prêtre catholique anglais ;
 Alexander Butler (18?-19?), réalisateur britannique ;
 Andy Butler (1983-), footballeur anglais ;
 Arthur Gardiner Butler (1844-1925), zoologiste et entomologiste britannique ;
 Arthur Hugh Montagu Butler (1873-1943), bibliothécaire britannique ;
 Austin Butler (1991-), acteur, chanteur et mannequin américain ;
 
 Bernard Butler (1970-), guitariste britannique ;
 
 
 Bobby Butler (1987-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Brett Butler (1958-), actrice, scénariste et productrice américaine ;
 Caron Butler (1980-), joueur de basket-ball américain ;
 
 
 Crezdon Butler (1987-), joueur de football américain ;
 
 Da'Sean Butler (1988-), joueur de basket-ball américain ;
 
 Daws Butler (1916-1988), acteur et scénariste américain ;
 Dean Butler (1956-), acteur américain ;
 Doug Butler (1957-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 
 Édith Butler (1942-), chanteuse internationale acadienne de Paquetville en Acadie ;
 Edward Arthur Butler (1843-1916), militaire et naturaliste britannique ;
 
 Geezer Butler (1949-), bassiste du groupe Black Sabbath ;
 George Butler (1943-2021), réalisateur britannique ;
 George Lee Butler (1939-), militaire américain ;
 Gerald Butler (1907-1988), écrivain britannique, auteur de roman policier ;
 Gerard Butler (1969-), acteur écossais ayant notamment joué dans 300 et Le Chasseur de primes ;
 Guy Butler (1899-1981), athlète britannique ;
 Gwendoline Butler (1922-2013), femme de lettres britannique, auteure de roman policier et de roman d’amour ;
 Harold Butler (1883-1951), ancien directeur général de l'Organisation internationale du travail ;
 Harriet Butler (18?-19?), joueuse de tennis américaine ;
 Henry Butler (1949-2018), pianiste de jazz américain ;
 Henry Montagu Butler (1833-1918), universitaire britannique ;
 Howard Crosby Butler (1872-1922), archéologue américain ;
 Howard Russell Butler (1856-1934), scientifique et peintre américain ;
 Hugo Butler (1914-1968), scénariste canadien ;
 Jack Butler (1894-1961), joueur de football anglais ;
 Jackie Butler (1985-), joueur de basket-ball américain ;
 
 Jake Butler (1984-), footballeur néo-zélandais ;
 Jared Butler (2000-), joueur de basket-ball américain ;
 Jean Butler (1971-), danseuse américaine ;
 Jerry Butler (1939-), chanteur américain de Soul ;
 Jerry Butler (1959-), acteur pornographique américain ;
 Jerry Butler (1957-), joueur de football américain
 Jimmy Butler (1989-), joueur de basket-ball américain ;
 Joey Butler (1986-), joueur de champ extérieur des Ligues majeures de baseball ;
 John Butler (1975-), chanteur et musicien de rock australien ;
 John Alfred Valentine Butler (1889-1977), électrochimiste ;
 John K. Butler (1908-1964), écrivain et scénariste américain ;
 John Washington Butler (1875-1852), représentant de l'État du Tennessee ;
 Jonathan Butler (1961-), chanteur et guitariste de jazz sud-africain ;
 Joseph Butler (1692-1752), théologien anglais ;
 Josephine Butler (1828-1906), militante féministe et abolitionniste britannique ;
 Josh Butler (1984-), joueur de baseball américain ;
 Judith Butler (1956-), intellectuelle américaine spécialisée notamment dans les études queer ;
 Kathleen Butler (1883-1950), universitaire italianisante et principale de collège britannique ;
 
 Keith Butler (1989-), joueur de baseball américain ;
 Kimberly Butler (1982-), joueuse de basket-ball britannique ;
 Kind Butler III (1989-), athlète américain ;
 Lawrence W. Butler (1908-1988), artiste américain des effets spéciaux ;
 LeRoy Butler (1968-), footballeur américain ;
 Lester Butler (1959-1998), chanteur et harmoniciste américain ;
 Lloyd Butler (1924-1991), rameur d'aviron américain ;
 Malcolm Butler (1990-), joueur de football américain ;
 Marcus Butler (né en 1991), modèle et youtubeur britannique ;
 Margaret Butler (1890-1947), sculptrice et aquarelliste néo-zélandaise ;
 Verena Bütler(1848-1924), religieuse et sainte catholique suisse ;
 Marie Joseph Butler (1860-1940), religieuse irlandaise ;
 Marilyn Butler (1937-2014), critique littéraire britannique ;
 Martin Butler (1960-),  compositeur britannique ;
 Matthew Calbraith Butler (1836-1909), officier américain ;
 Milo Butler (1906-1979), homme politique bahaméen ;
 Nat Butler (1870-1943), pistard américain ;
 Nathaniel Butler (1577-1639), corsaire britannique ;
 Nicholas Butler (1862-1947), homme politique américain ;
 Nickolas Butler (1979-), écrivain américain ;
 Octavia E. Butler (1947-2006), écrivain de science-fiction ;
  (1905-1961), avocat et homme politique américain ;
 Paul Butler (1988-), boxeur anglais ;
 Percy Butler (1912-2015), zoologiste britannique ;
 Pierce Butler (1744-1822), homme d'affaires et politique américain ;
 R. Paul Butler (1960-), astronome américain ;
 Rab Butler (1902-1982), politicien britannique ;
 Rasual Butler (1979-2018), joueur de basket-ball américain ; 
 Reg Butler (1913-1981), sculpteur britannique ; 
 Rémy Butler (1948-), architecte français ;
 Reynard Butler (1989-), coureur cycliste sud-africain ;
 Richard Butler (1743-1791), officier américain ;
 Richard Butler (1870-1935), officier britannique ;
 Richard G. Butler (1918-2004), leader d'extrême droite américain ;
  (1956-), chanteur anglais ;
 
 Robin Butler (1938-) haut-fonctionnaire et homme politique britannique ;
 Ross Butler (1990-), acteur singapourien ;
 Rupert Butler (1933-), historien britannique contemporain ;
 
 Sarah Butler (1985-), actrice américaine ;
 Smedley Butler (1881-1940), général américain ;
 Theodore Earl Butler (1861-1936), peintre impressionniste américain, mort à Giverny ;
 
  (1958-), musicien et compositeur anglais ;
 
 Tony Butler (1957-), bassiste britannique ;
 Walter Butler (1956-), homme d'affaires français ;
 
 Win Butler (1980-), chanteur compositeur américain ;
 Yancy Butler (1970-), actrice américaine ;
 Yvan Butler (1930-), journaliste et réalisateur suisse.

 Jean Jacques de Butler (1893-1984), général français.

Personnages de fiction 
 Domovoï Butler est le majordome d'Artemis Fowl dans la série littéraire du même nom ;
 Juliet Butler est la sœur de Domovoï Butler dans la série littéraire Artemis Fowl ;
 Kevin Butler est un personnage créé pour les publicités de la PlayStation 3 ;
 Rhett Butler est le héros du roman Autant en emporte le vent.

Toponyme

États-Unis 
 Butler, ville d'Alabama ;
 Butler, ville du Dakota du Sud ;
 Butler, ville de Géorgie ;
 Butler, un village du comté de Montgomery dans l'Illinois ;
 Butler, ville du Kentucky ;
 Butler, ville du Missouri ;
 Butler, ville située dans l’État de New York ;
 Butler, borough situé dans le New Jersey ;
 Butler, village situé en Ohio ;
 Butler, ville située en Oklahoma ;
 Butler, census-designated place située en Oklahoma ;
 Butler, ville de Pennsylvanie.

Nouvelle-Zélande 
 La rivière Butler, cours d’eau de l’Île du Sud.

Autres 
 Butler Capital Partners est une banque d'investissement française.
 Bibliothèque Butler, bibliothèque située sur le campus de l'Université Columbia.
 Université Butler, université à Indianapolis, dans l'Indiana (États-Unis)
 Butler Bulldogs, club omnisports de l'université.
 Black Butler est un manga japonais.
 Jihad Butlérien: roman de science-fiction
 la matrice de Butler est un composant électronique
 (13543) Butler est un astéroïde